София Бранденбург-Ансбахская ():
 София Бранденбург-Ансбахская (1485—1537) — герцогиня Легницкая
 София Бранденбург-Ансбахская (1535—1587) — герцогиня Легницкая, племянница предыдущей
 София Бранденбург-Ансбахская (1614—1646) — наследная принцесса Бранденбург-Байрейтская